|}
Die Bahnstrecke Teheran–Täbris verbindet die iranische Hauptstadt mit dem Nordwesten des Landes und den dort bestehenden Anschlüssen in die Türkei zur TCDD und in die Autonome Republik Nachitschewan (Aserbaidschan).

Beschreibung 
Die Strecke ist eingleisig, 736 km lang und wurde in der im Iran standardmäßig verwendeten Normalspur errichtet. Eröffnet wurde die Strecke in fünf Abschnitten zwischen 1940 und 1958.

Ausbau 

Vorgesehen ist der zweigleisige Ausbau der Strecke zwischen Teheran und Mianeh.

Dieser wird mit einem Neubau des Abschnitts Mianeh–Täbris, ebenfalls zweigleisig, fortgesetzt, der im Jahr 2000 begonnen wurde. Die Strecke umfährt heute zwischen beiden Städten in einem nach Südwesten ausholenden Bogen den Kuh-e Sahand und das ihn umgebende Gebirge. Dieser Umweg soll mit einer neuen Streckenführung im Bereich des Passes bei Bostanabad abgeschnitten werden. Diese Neubaustrecke wird 183 km lang werden und neun Bahnhöfe aufweisen. Die Neubaustrecke wird die Eisenbahnverbindung zwischen Teheran und Täbris um 114 km verkürzen und die Reisezeit mehr als halbieren (derzeit: 12 ½ Stunden, künftig: 6 Stunden).

Die Angaben zur Eröffnung der neuen Strecke weichen voneinander ab: Zum einen wurde vermeldet, dass der südliche Abschnitt der Neubaustrecke zwischen Mianeh und Bostanabad am 27. November 2019 durch Staatspräsident Hassan Rohani eröffnet wurde und  die verbleibenden 71 km zwischen Bostanabad nach Täbris im März 2020 gefolgt seien. Nach einer anderen Meldung (von 2021) soll der Abschnitt zwischen Mianeh und Bostanabad erst 2020 in Betrieb gegangen und der Abschnitt von Bostanabad nach Khavaran, südöstlich von Täbris, am 29. Juli 2021 in Betrieb gegangen sein.

Literatur 
 Islamic Republic of Iran Ministry of Roads and Urban Developement – Deputy for Construction & Developement of Railway, Airport and Ports: [Karte des iranischen Eisenbahnnetzes]. Stand: August 2014.
 Neil Robinson: World Rail Atlas and historical summary. Band 8: The Middle East and Caucasus. World Rail Atlas Ltd., London 2006, ISBN 954-12-0128-8.

Weblinks 
 Johannes Heger: The unofficial Homepage of the Iranian Railways.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke im Iran